ФК Атлантас () е литовски футболен отбор от град Клайпеда. Състезава се в А Лига, най-високото ниво на литовския футбол и е четирикратен шампион на страната. В превод от литовски език името на клуба означава Атлантическият океан. Играе домакинските си срещи на Централен стадион () в Клайпеда с капацитет 4000 зрители.

Успехи 
СССР
 Шампионат на Латвийска ССР:
  Шампион (4): 1978, 1980, 1981, 1984
 Купа на Литва:
  Носител (4): 1977, 1981, 1983, 1986

Литва
 А Лига:
  Вицешампион (3): 2001, 2002, 2013
  Бронзов медал (5): 1999, 2000, 2004, 2014, 2015
 Купа на Литва:
  Носител (2): 2001, 2003
  Финалист (2): 2004, 2014/15

Международни турнири 
 Купа на президента на Туркменистан:
  Бронзов медал (1): 2003

Сезони (2004 – 2019)

В европейските турнири

Български футболисти 
 Павел Виданов: 2019

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 А Лига Официален сайт
  Профил на клуба в сайта soccerway

Литовски футболни отбори
Клайпеда